

Cinema 
 Addicted – film del 2002 diretto da Park Young-hoon
 Possession – film del 2008 diretto da Joel Bergvall, noto in fase di lavorazione come Addicted
 Addicted - Desiderio irresistibile – film del 2014 diretto da Bille Woodruff
 Addicted – film del 2014 diretto da Bille Woodruff

Televisione 
 Shangyin, titolo internazionale Addicted – serie televisiva cinese del 2016

Musica 
 Addicted – singolo dei Simple Plan del 2003, tratto dall'album No Pads, No Helmets... Just Balls
 Addicted – singolo di Enrique Iglesias del 2003, tratto dall'album 7
 Addicted – album degli Sweetbox del 2006
 Addicted – singolo degli Sweetbox del 2006, tratto dall'album omonimo
 Addicted – singolo dei P.O.D. del 2008, estratto dall'album When Angels and Serpents Dance
 Addicted – album del Devin Townsend Project del 2009